

Geografia
Il toponimo Palasina, italianizzazione del toponimo arpitano Palasinaz (omofono), può riferirsi a:
 Colle Palasina – valico in Valle d'Aosta
 Punta Palasina – montagna in Valle d'Aosta
 Laghi di Palasina – laghi in Valle d'Aosta